Cinema: Todos los hombres sois iguales (pel·lícula), pel·lícula espanyola de 1994 dirigida per Manuel Gómez Pereira
 Televisió: Todos los hombres sois iguales (sèrie de televisió), sèrie de televisió còmica espanyola emesa per Telecinco, entre 1996 i 1998 i basada en la pel·lícula homònima